In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale di Curaçao. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al marzo 2016.

Note

Collegamenti esterni

Curaçao